Dirty (2005), een film uit 2005
Dirty (2016), een film uit 2016 
Dirty (Sonic Youth), een album van Sonic Youth
Dirrty, een lied van Christina Aguilera uit 2002